Hans Persson kan syfta på:

 Hans Persson (författare), svensk fackboksförfattare och lärare
 Hans Persson (längdåkare), svensk längdåkare och Vasaloppsvinnare 1984
 Hans Persson (präst), prost i Sundhede kontrakt
 (Hans) Göran Persson, en före detta svensk politiker och statsminister, se Göran Persson

Se även
Johannes Petri